Węgielnia peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Węgielnia, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Węgielnia, un village dans la voïvodie de Podlachie.